St. Petersburg Ladies' Trophy 2022 la dublu este un turneu de tenis din circuitul profesional feminin WTA Tour, disputat în arena Sibur pe terenuri cu o suprafață dură. Are loc în perioada 6–13 februarie 2022 la Sankt Petersburg, Rusia. Nadiia Kichenok și Raluca Olaru au fost campioanele en-titre, însă Kichenok a ales să nu participe. Olaru a participat în pereche cu Sorana Cîrstea, dar au pierdut în runda a doua.

Anna Kalinskaya și Caty McNally au câștigat titlul, învingând în finală perechea Alicja Rosolska și Erin Routliffe, 6–3, 6–7(5–7), [10–4].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe 
 

2022
WTA Tour 2022